

Codici 
 ZAR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Zaria (Nigeria)
 ZAR – codice vettore ICAO di Zairean Airlines
 zar – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca del Rincón
 ZAR – vecchio codice ISO 3166-1 alpha-3 dello Zaire (ora Repubblica Democratica del Congo, COD)
 ZAR – codice ISO 3166-2:AZ di Zardab (Azerbaigian)
 ZAR – codice valutario ISO 4217 del Rand sudafricano, valuta del Sudafrica

Geografia 
 Zar – comune dell'Armenia nella provincia di Kotayk'
 Žár – comune della Repubblica Ceca in Boemia Meridionale

Altro 
 Zar – titolo del sovrano dell'Impero russo
 Bomba Zar
 Zar – unità di misura superiore al metro in Iran
 Zar – progetto di veicolo militare corazzato russo